|-
| (157401) 2004 TY240||||10 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157402) 2004 TH241||||10 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157403) 2004 TS242||||6 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157404) 2004 TZ245||||7 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157405) 2004 TH247||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157406) 2004 TK249||||7 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157407) 2004 TM250||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157408) 2004 TF258||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157409) 2004 TP262||||9 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157410) 2004 TP270||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157411) 2004 TZ270||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157412) 2004 TX276||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157413) 2004 TP279||||10 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157414) 2004 TU285||||8 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157415) 2004 TD286||||8 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157416) 2004 TL286||||8 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157417) 2004 TY293||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157418) 2004 TO294||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157419) 2004 TJ296||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157420) 2004 TC299||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 157421 Керолперсі (Carolpercy)||||8 жовтня 2004||Жарнак||Т. Ґліно, , В. Леві
|-
| (157422) 2004 TP306||||10 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157423) 2004 TZ309||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157424) 2004 TN328||||4 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157425) 2004 TS328||||4 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157426) 2004 TF333||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157427) 2004 TN334||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157428) 2004 TS334||||10 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157429) 2004 TV340||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157430) 2004 TP341||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157431) 2004 TA343||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157432) 2004 TM344||||15 жовтня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157433) 2004 TT356||||14 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157434) 2004 TR358||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157435) 2004 TH361||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157436) 2004 UT3||||18 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157437) 2004 VU3||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157438) 2004 VG5||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157439) 2004 VW6||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157440) 2004 VZ8||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157441) 2004 VO11||||3 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157442) 2004 VZ13||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157443) 2004 VM17||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157444) 2004 VV17||||3 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157445) 2004 VG22||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157446) 2004 VK23||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157447) 2004 VM23||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157448) 2004 VV39||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157449) 2004 VH52||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157450) 2004 VF53||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157451) 2004 VP53||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157452) 2004 VJ63||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157453) 2004 VG72||||4 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157454) 2004 VU78||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157455) 2004 WV||2004 WV||17 листопада 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| 157456 Pivatte||||17 листопада 2004||Обсерваторія Тенаґра||Мішель Орі
|-
| (157457) 2004 WF11||||20 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157458) 2004 XP2||||1 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157459) 2004 XX20||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157460) 2004 XC28||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157461) 2004 XR32||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157462) 2004 XO68||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157463) 2004 XM77||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157464) 2004 XQ78||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157465) 2004 XR87||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157466) 2004 XQ105||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157467) 2004 XR172||||10 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157468) 2004 XS184||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157469) 2005 AP31||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157470) 2005 AG61||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157471) 2005 AX71||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157472) 2005 PM1||||1 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| 157473 Емуно (Emuno)||2005 QH||23 серпня 2005||Обсерваторія Ла Каньяда||Хуан Лакрус
|-
| (157474) 2005 QX18||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157475) 2005 QH24||||27 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157476) 2005 QE37||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157477) 2005 QE51||||26 серпня 2005||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (157478) 2005 QO59||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157479) 2005 QQ70||||29 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157480) 2005 QD71||||29 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157481) 2005 QS77||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157482) 2005 QS82||||29 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157483) 2005 QB98||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157484) 2005 QC119||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157485) 2005 QN136||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157486) 2005 QB161||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157487) 2005 QG175||||31 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157488) 2005 QL175||||31 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157489) 2005 QW175||||31 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157490) 2005 RR8||||8 вересня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 157491 Rudigerkollar||||8 вересня 2005||Обсерваторія Адольф Дістервеґ||Мартін Фідлер
|-
| (157492) 2005 RY24||||6 вересня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157493) 2005 RL26||||8 вересня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 157494 Durham||||11 вересня 2005||Жарнак||Обсерваторія Жарнак
|-
| (157495) 2005 SE3||||23 вересня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157496) 2005 SH3||||23 вересня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157497) 2005 SU9||||25 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157498) 2005 SL13||||24 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157499) 2005 SE20||||23 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157500) 2005 ST20||||25 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

157400